Les Championnats d'Europe d'escrime de 2010 se sont déroulés à Leipzig (Allemagne) du 17 au . C'est la 23 édition des championnats d'Europe, la 12 à inclure dans son programme une épreuve de sabre féminin.
La compétition comprend 12 titres et se déroule sur 6 jours au rythme de deux tournois complets par jour : l'un féminin, l'autre masculin. Les deux finales se suivent, la finale de l'épreuve féminine précédant la finale de l'épreuve masculine.

Médaillés

Faits marquants 
L'Italie, avec 5 victoires et 10 médailles, vainqueur de la Coupe des nations, domine largement ces championnats, notamment au fleuret, en augmentant d'une unité le déjà excellent parcours qu'elle avait effectué à Plovdiv l'année dernière. Même en épée par équipes masculine, la seule compétition dans laquelle elle ne remporte pas une médaille, elle se classe quand même in fine 5, après avoir été battue par la Suisse au temps supplémentaire.
 Invaincue en individuel, Valentina Vezzali (fleuret) a également remporté chacun de ses 7 relais disputés en équipe. Elle sort de ces championnats d'Europe avec deux médailles d'or et un bilan de +60 en termes de touches données - touches reçues.
 Noam Mills (épée) a remporté la première médaille israélienne dans des championnats d'Europe d'escrime (bronze).
 Six des dix médailles italiennes proviennent du fleuret. L'Italie aura opéré une véritable razzia au fleuret en remportant tous les titres mis en jeu, ainsi qu'une médaille d'argent et une de bronze.
 Valentina Vezzali et Andrea Baldini finissent en tête du bilan individuel avec chacun deux médailles d'or.

Épée

Hommes 
Le tournoi d'épée masculine s'est déroulé le . Au terme d'une compétition sans défaite, Jean-Michel Lucenay remporte son premier titre international en individuel.

Individuel

Par équipes 
L'épreuve d'épée masculine par équipe s'est déroulée le , concluant comme le veut la tradition les épreuves des championnats. La Hongrie aura accru de 10 touches d'avance et vu cette avance fondre à 3 points au cours d'un même relais.

Dames 
Le tournoi d'épée féminin s'est déroulé le .
Il a vu la victoire d'Imke Duplitzer, 11 ans après son premier et seul sacre européen, en 1999. À 38 ans, Laura Flessel décroche sa 22 médaille internationale, battue en demi-finale par la polonaise Piekarska à la mort subite.

Individuel

Par équipes 
Le tournoi d'épée féminine par équipes s'est tenu le .
L'équipe n° 1 mondiale, la Pologne, rencontrait l'équipe n° 2 mondiale en finale, l'Italie qui s'étaient déjà affrontées pour les Championnats du monde à Antalya. La Pologne a su faire respecter la hiérarchie dans une rencontre finale tendue et indécise. Menant de 5 points après le 3 relais, la Pologne a compté 6 points d'avance, puis vu l'Italie revenir et mener de 2 touches. Le dernier relais, lancé à 25-25, a vu la Polonaise Magdalena Piekarska prendre le meilleur sur l'Italienne Moellhausen.

Fleuret

Hommes 
Le tournoi de fleuret masculin s'est déroulé le . L'Italie réalise un doublé. Andrea Baldini, après avoir survolé la compétition, triomphe de son jeune compatriote Valerio Aspromonte en finale.

Individuel

Par équipes 
Le tournoi de fleuret masculin par équipes s'est déroulé le .
L'Italie a confirmé son hégémonie sur le fleuret européen, en remportant le tournoi, tout en maîtrise. Seule la Roumanie a su tenir un écart de moins de 10 touches avec les champions en titre.

Dames 
Le tournoi de fleuret féminin s'est déroulé le . 
La triple championne olympique en individuel et numéro 1 mondiale Valentina Vezzali triomphe au terme d'un tournoi maîtrisé de bout en bout au cours duquel elle n'aura reçu que 20 touches en 4 assauts.

Individuel

Par équipes 
L'épreuve par équipes du fleuret féminin s'est déroulée le .
L'équipe d'Italie emmenée par ses médaillées Vezzali et Di Francisca remporte la compétition en écrasant en finale l'Allemagne de Katja Wächter, dans sa propre ville.

Sabre

Hommes 
Le tournoi de sabre masculin s'est déroulé le .
Le russe Aleksey Yakimenko crée la surprise en éliminant tour à tour les têtes de série n° 4 (Tarantino), n° 5 (Lopez) et n° 1 (Apithy) et de l'emporter face à la tête de série n°7, Nicolas Limbach.

Individuel

Par équipes 
L'épreuve de sabre masculin par équipes s'est déroulée le . 
En retrait dans la compétition individuelle, l'Italie remporte un deuxième titre européen consécutif. L'Ukraine, qui a surpris en quarts de finale les Roumains, n° 1 mondiaux, puis la Russie sur des scores identiques de 45-44, a été surclassée en finale par une équipe italienne survoltée.

Dames 
L'épreuve de sabre féminin en individuel s'est déroulée le .
La Russie réalise un doublé après une finale intense et particulièrement disputée.

Individuel

Par équipes 
L'épreuve de sabre féminin par équipe s'est déroulé le  en conclusion des épreuves féminines de ces championnats d'Europe. L'équipe d'Ukraine a disposé de sa rivale russe pour remporter son premier titre dans la compétition.

Tableau des médailles

Coupe des nations

Liens 
 Site officiel
 Tableaux et résultats officiels

2010
Escrime
Escrime 2010
Europe 2010
Europe
Sport en Allemagne en 2010
Sport en juillet 2010